Kvenna – fiume nella Norvegia occidentale nella regione del Vestland
 Kvenna – altura in Norvegia nel comune di Målselv e nella contea di Troms Fylke, nella parte nord-orientale del paese
 1. deild kvenna 1983 – edizione della massima divisione del campionato islandese di calcio femminile
 Úrvalsdeild kvenna – massima serie del campionato islandese di calcio femminile
 Stjarnan knattspyrna kvenna – squadra di calcio femminile della polisportiva islandese Ungmennafélagið Stjarnan
 Úrvalsdeild kvenna 2013 – edizione della massima divisione del campionato islandese di calcio femminile
 Úrvalsdeild kvenna 2014 – edizione della massima divisione del campionato islandese di calcio femminile 
 Úrvalsdeild kvenna 2015 – edizione della massima divisione del campionato islandese di calcio femminile
 Úrvalsdeild kvenna 2018 – edizione della massima divisione del campionato islandese di calcio femminile
 Úrvalsdeild kvenna 2019 – edizione della massima divisione del campionato islandese di calcio femminile

Pagine correlate 
Bikar kvenna